Claws – film del 1922 diretto da James Vincent
Claws – film del 1977 diretto da Richard Bansbach e Robert E. Pierson
Claws – serie televisiva statunitense del 2017
Claws – singolo di Charli XCX del 2020

Pagine correlate 
 Claw